Marie de Luxembourg kann folgende Personen bezeichnen:

 Marie de Luxembourg (1304–1324), Tochter des Kaisers Heinrich VII., Königin von Frankreich als Ehefrau von Karl IV.
 Marie de Luxembourg († nach 1375), Tochter von Jean I. de Luxembourg, Ehefrau von  Heinrich V. von Vaudémont
 Marie de Luxembourg (1462–1546), Gräfin von Saint-Pol, Marle und Soissons
 Marie de Luxembourg (1562–1623), Herzogin von Penthièvre, Ehefrau von Philippe-Emmanuel de Lorraine, Herzog von Mercœur